Łask – miasto w województwie łódzkim, w powiecie łaskim
 Łask – gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie łaskim
 Łask – stacja kolejowa w Łasku, w województwie łódzkim

Zobacz też 
 Lotnisko Łask
 Powiat łaski